Velika nagrada Velike Britanije 1960 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 16. julija 1960.

John Surtees je dosegel svoje prve stopničke v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 77
| 2:04:24,3
| 1
| 8
|-
! 2
| 9
|  John Surtees
| Lotus-Climax
| 77
| + 49,6 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 7
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 77
| + 1:29,6
| 5
| 4
|-
! 4
| 2
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 76
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 12
|  Tony Brooks
| Cooper-Climax
| 76
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 11
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 75
| +2 kroga
| 7
| 1
|-
! 7
| 10
|  Phil Hill
| Ferrari
| 75
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 8
| 15
|  Henry Taylor
| Cooper-Climax
| 74
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 9
| 14
|  Olivier Gendebien
| Cooper-Climax
| 74
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 10
| 5
|  Dan Gurney
| BRM
| 74
| +3 krogi
| 6
|  
|-
! 11
| 19
|  Maurice Trintignant
| Aston Martin
| 72
| +5 krogov
| 21
|  
|-
! 12
| 26
|  David Piper
| Lotus-Climax
| 72
| +5 krogov
| 24
|  
|-
! 13
| 25
|  Brian Naylor
| JBW-Maserati
| 72
| +5 krogov
| 18
|  
|-
! 14
| 16
|  Masten Gregory
| Cooper-Maserati
| 71
| +6 krogov
| 14
|  
|-
! 15
| 21
|  Gino Munaron
| Cooper-Castellotti
| 70
| +7 krogov
| 25
|  
|-
! 16
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 70
| +7 krogov
| 8
|  
|-
! Ods
| 4
|  Graham Hill
| BRM
| 71
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 24
|  Lucien Bianchi
| Cooper-Climax
| 62
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jo Bonnier
| BRM
| 59
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 3
|  Chuck Daigh
| Cooper-Climax
| 58
| Pregrevanje
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
| 58
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Roy Salvadori
| Aston Martin
| 46
| Krmiljenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 23
|  Jack Fairman
| Cooper-Climax
| 46
| Črpalka za gorivo
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Keith Greene
| Cooper-Maserati
| 12
| Pregrevanje
| 22
|  
|-
! WD
| 3
|  Lance Reventlow
| Cooper-Climax
|
| 
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960